Osoby noszące nazwisko Cook:
 Brian Cook (ur. 1980) – amerykański koszykarz
 Craig Cook (ur. 1987) – brytyjski żużlowiec
 Daequan Cook (ur. 1987) – amerykański koszykarz występujący w lidze NBA
 Glen Cook (ur. 1944) – amerykański pisarz fantasy i science fiction
 Jamie Cook (ur. 1985) – brytyjski gitarzysta
 James Cook (1728-1779) – angielski żeglarz i odkrywca, kartograf, astronom
 John Cook (ur. 1958) – amerykański żużlowiec
 Joseph Cook (1860-1947) – australijski polityk
 Paul Cook (ur. 1956) – perkusista zespołu Sex Pistols
 Peter Cook (ur. 1936) – angielski architekt
 Robin Cook (ur. 1940) – amerykański pisarz
 Robin Cook (1946-2005) – brytyjski polityk, minister spraw zagranicznych
 Stephanie Cook (ur. 1972) – brytyjska pięcioboistka
 Stephen Cook (ur. 1939) – amerykański informatyk
 Steve Cook (ur. 1991) – angielski piłkarz
 Thomas Cook (1808-1892) – założyciel pierwszego biura podróży
 Thomas H. Cook (ur. 1947) – amerykański pisarz

Miejscowości w USA:
 Cook – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
 Cook – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Johnson
Gminy w USA:
 Cook (ang. Cook Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Sac
 Cook (ang. Cook Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Decatur
 Cook (ang. Cook Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Cook (ang. Cook County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Cook (ang. Cook County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Cook (ang. Cook County) – w stanie Minnesota